SSV Ulm 1846 (celým názvem: Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Ulm ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Založen byl v roce 1970 po fúzi klubů TSG Ulm 1846 a 1. SSV Ulm 1928. V roce 2009 se od sportovního klubu osamostatnil fotbalový oddíl, který začal vystupovat pod názvem SSV Ulm 1846 Fußball. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Donaustadionu s kapacitou 19 500 diváků. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Největším úspěchem fotbalového oddílu je jednoroční účast v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největší úspěch v národním fotbalovém poháru je datován do sezóny 1981/82, kdy Ulm došel až do čtvrtfinále. Zde vypadl s ligovým VfL Bochum na jeho půdě poměrem 1:3 po prodloužení. Dále je klub rekordním devítinásobným vítězem württemberského zemského fotbalového poháru.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl aerobicu, badmintonu, golfu, cyklistického póla, boxu, kriketu, faustballu, šermu, házené, pozemního hokeje, lehké atletiky, thajského boxu, cyklistiky, plavání, tanečního sportu, tenisu, stolního tenisu, triatlonu, gymnastiky a volejbalu.

Historické názvy 
Zdroj: 

TSG 1846
 1893 – PTV Ulm (Privatturnverein Ulm)
 1909 – Ulmer FV 1894 (Ulmer Fußballverein 1894)
 1939 – fúze s TB 1846 Ulm a SpVgg Ulm 1889 ⇒ TSG Ulm 1846 (Turn- und Sportgemeinde Ulm 1846)
 1970 – fúze s 1. SSV Ulm 1928 ⇒ zánik

1. SSV
 1922 – 1. SV Ulm (1. Schwimmverein Ulm)
 1928 – fúze s SV Schwaben Ulm ⇒ 1. SSV Ulm (1. Schwimm- und Sportverein Ulm 1928)
 1970 – fúze s TSG Ulm 1846 ⇒ zánik

Po fúzi
 1970 – SSV Ulm 1846 (Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 e. V.)

Fotbalový oddíl
 2009 – SSV Ulm 1846 Fußball (SSV Ulm 1846 Fußball e. V.)

Získané trofeje 
 WFV-Pokal ( 9× )
 1948/49 (jako TSG Ulm 1846), 1956/57 (jako 1. SSV Ulm 1928), 1981/82, 1982/83, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 2017/18

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách

TSG Ulm 1846 (1933–1970) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1936: Gauliga Württemberg
 1936–1937: Bezirksliga Württemberg
 1937–1939: Gauliga Württemberg
 1939–1940: Gauliga Württemberg – sk. 2
 1940–1944: Gauliga Württemberg
 1945–1946: Landesliga Württemberg
 1946–1949: Fußball-Oberliga Süd
 1949–1950: Landesliga Württemberg
 1950–1952: II. Division Süd
 1952–1953: Fußball-Oberliga Süd
 1953–1958: II. Division Süd
 1958–1961: Fußball-Oberliga Süd
 1961–1962: II. Division Süd
 1962–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1965: Fußball-Regionalliga Süd
 1965–1966: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
 1966–1969: 2. Amateurliga Nordwürttemberg
 1969–1970: 1. Amateurliga Nordwürttemberg

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

1. SSV Ulm (1933–1970) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Württemberg
 1939–1940: Gauliga Württemberg – sk. 1
 1940–1942: Gauliga Württemberg
 1942–1944: Bezirksliga Württemberg
 1945–1949: Landesliga Württemberg
 1949–1950: Amateurliga Württemberg
 1950–1954: 2. Amateurliga Württemberg
 1954–1960: 1. Amateurliga Württemberg
 1960–1965: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
 1965–1966: 2. Amateurliga Nordwürttemberg
 1966–1970: 1. Amateurliga Nordwürttemberg

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

SSV Ulm 1846 (1970– ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1970–1978: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
 1978–1979: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1979–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1983: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1983–1985: 2. Fußball-Bundesliga
 1985–1986: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1987–1988: 2. Fußball-Bundesliga
 1988–1994: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1994–1998: Fußball-Regionalliga Süd
 1998–1999: 2. Fußball-Bundesliga
 1999–2000: Fußball-Bundesliga
 2000–2001: 2. Fußball-Bundesliga
 2001–2002: Verbandsliga Württemberg
 2002–2008: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2008–2011: Fußball-Regionalliga Süd
 2011–2012: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2012–2014: Fußball-Regionalliga Südwest
 2014–2016: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2016– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2000/01: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.
 2010/11: Klub se z důvodu probíhající insolvence odhlásil ze soutěže v lednu 2011. Následující sezónu se přihlásil o soutěž níže.
 2013/14: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Oficiální stránky – fotbalový oddíl 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bádensku-Württembersku
Fotbalové kluby založené v roce 1970
SSV 1846